Lewis Thomas – scienziato statunitense

Persone 
 Lewis Thomas Wattson – presbitero statunitense
 Lewis Thomas – vescovo di Shrewsbury
 Lewis Cobden Thomas – rugbista gallese 
 Lewis Thomas – proprietario minerario e politico australiano
Lewis Thomas – calciatore gallese